Al Sasso ima više značenja:
 Al Sasso, Lucca
 Al Sasso, Treviso